Giocondo ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Giocondo leitet sich aus dem spätlateinischen Iucundus ab, was etwa „angenehm“, „entzückend“ oder „glücklich“ bedeutet.

Namensträger

Vorname 
 Giocondo Albertolli (1742–1839), Schweizer Bildhauer, Ornamentzeichner und Architekt
 Giocondo Maria Grotti (1928–1971), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Giocondo Storni (1817–1898), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher

Familienname 
 Francesco del Giocondo (1460–1539), florentinischer Seidenhändler und Politiker
 Giovanni Giocondo (1433–1515), italienischer Dominikaner und Architekt
 Lisa del Giocondo (1479–1542), Ehefrau von Francesco del Giocondo, mutmaßliches Vorbild der Mona Lisa

Siehe auch 
 Gioconda

Männlicher Vorname
Familienname